Iglesias est un nom commun qui signifie églises en espagnol. C'est également un nom propre qui peut être un toponyme ou un patronyme.

Toponymes

Iglesias, commune de la province de Burgos dans la communauté autonome de Castille-et-León.

Iglesias, ville italienne, dans la province de Carbonia-Iglesias en Sardaigne.

Patronymes 

 Adiaratou Iglesias Forneiro (née en 1999), athlète handisport espagnole d'origine malienne.
Alberto Iglesias ou Alberto Iglesias Fernández-Berridi (né en 1955), compositeur de musique de film espagnol.
 Cristina Iglesias (née en 1956), artiste espagnole.
 Enrique V. Iglesias, né espagnol, naturalisé uruguayen, ancien président de la Banque interaméricaine de développement, actuel membre du Haut Conseil de l'Alliance des Civilisations à l'ONU.
 Iván Iglesias (né en 1971), footballeur espagnol.
 Jérémy Iglesias (né en 1987), pilote de karting.
 Joel Iglesias Leyva (né en 1941), militaire cubain.
 José María Iglesias (1823-1891), juriste, juge et homme politique mexicain.
 José Iglesias (né en 1990), joueur cubain de baseball.
 José Iglesias Joseito (1926-2007), footballeur espagnol.
 Julio Iglesias (né en 1943), chanteur espagnol.
 Chabeli Iglesias (né en 1971), journaliste espagnole, fille du précédent.
 Julio Iglesias Jr (né en 1973), chanteur espagnol, frère de la précédente.
 Enrique Iglesias (né en 1975), chanteur espagnol, frère du précédent.
 Leonardo Andres Iglesias (né en 1979), footballeur argentin.
 María Antonia Iglesias (né en 1945), femme de lettres et journaliste espagnole.
 Miguel Iglesias (1830-1909), homme politique péruvien.
 Mikel Iglesias (né en 1996), acteur espagnol.
 
 Santiago González Iglesias (né en 1988), joueur de rugby à XV argentin.
 Gustavo Rodríguez Iglesias (né en 1979), cycliste espagnol.

Voir aussi